Carlette Guidry-White (Houston-) est une athlète américaine spécialiste du 100 m et du 200 m.
Ron Guidry (1950-) est un lanceur gaucher de baseball américain qui joue dans les Ligues majeures de 1975 à 1988.